Risco é um ateliê de arquitetura e desenho urbano sediado em Lisboa e liderado por Tomás Salgado, Nuno Lourenço, Carlos Cruz e Jorge Estriga. O seu portefólio conta com mais de duzentos projetos, em variadas áreas programáticas, dos quais cerca de cinquenta estão construídos e em funcionamento. Entre eles estão o Centro Cultural de Belém (em associação com Vittorio Gregotti), os Espaços Públicos da EXPO’98 e o Hospital da Luz, em Lisboa; o Projeto Urbano da Antas e o Estádio de Dragão, no Porto; e o Terminal de Cruzeiros de Ponta Delgada, nos Açores.

Percurso
O Risco foi fundado em 1974, vocacionado para o design gráfico e industrial.
Em 1984 Manuel Salgado adquiriu a empresa e, gradualmente, transformou-a num ateliê de planeamento urbano e arquitetura, que liderou até 2007. Durante esses vinte e três anos, Manuel Salgado geriu o Risco de uma forma invulgar no panorama arquitetónico português, promovendo o trabalho de equipa em todos os momentos do projeto e assumindo-se mais como "maestro" do que "solista".
Quando deixou a empresa para assumir o lugar de vereador da Câmara Municipal de Lisboa, iniciou-se o terceiro ciclo de vida do Risco. Um ciclo em que a liderança passou a ser assegurada pelos quatro arquitetos que desde 1995 vinham coordenando alguns dos projetos mais importantes do ateliê.

Principais Projetos
1992 Centro Cultural de Belém (em associação com Vittorio Gregotti), Lisboa, Portugal
1998 Espaço Público da EXPO’98, Lisboa, Portugal
1998 Teatro Camões, Lisboa, Portugal
1999 Escola Superior de Teatro e Cinema, Amadora, Portugal
2002 Hotel Ópera, Lisboa, Portugal
2003 Projeto urbano das Antas, Porto, Portugal
2003 Estádio do Dragão, Porto, Portugal
2003 Apartamentos dos Barbadinhos, Lisboa, Portugal
2004 Estação de Metro das Antas, Porto, Portugal
2005 Plano de Pormenor da Matinha, Lisboa, Portugal
2006 Edifício de Habitação e Comércio, Almada, Portugal
2007 Apartamentos 3K, Restelo, Portugal
2007 Plano de Urbanização Quimiparque / Barreiro XXI, Portugal
2007 Hospital da Luz, Lisboa, Portugal
2008 Espaço Central do Cacém, Portugal
2009 Frente Mar e Terminal Marítimo de Ponta Delgada, Portugal
2009 Sky Business e Sky Residence II, Luanda, Angola
2009 Arena Dragão Caixa, Porto, Portugal
2009 Hotel Altis Belém, Lisboa, Portugal
2010 Instalações da Cimeira da NATO, Lisboa, Portugal

Concursos
2001 Escola Superior de Dança de Lisboa, Portugal, concurso, 1º Prémio
2001 World Music Center, Serpa, Portugal, concurso, 1º Prémio
2004 Funchal Multiusos, Madeira, concurso, 1º Prémio
2005 Fundação Ilídio Pinho, Porto, concurso, 1º Prémio
2005 Plano Urbanístico para Romanina, Roma, Itália, concurso, 1º Prémio
2007 Área Central de Leiria, Portugal, concurso, 1º Prémio
2008 Envolvente da Estação Ferroviária de Castelo Branco, Portugal, concurso, 1º Prémio
2009 Passeio Ribeirinho do Seixal, Portugal, concurso, 1º Prémio
2010 Centro Escolar de Mirandela, Portugal, concurso, 1º Prémio
2011 Parque Olímpico Rio 2016, Brasil, concurso, 3º Prémio
2011 Casablanca Grand Stade, Marrocos, concurso, 2º Prémio

Ligações externas

Risco no Portuguese Architects

Arquitetura de Portugal